Mama může znamenat:

 Mama (Irkutská oblast) — vesnice v Irkutské oblasti v Rusku
 Mama (řeka) — řeka v Burjatsku a v Irkutské oblasti v Rusku
 Mama (film) — mysteriózní horor ze Španělska režiséra Andrese Muschiettiho

Související články 
 Big Mama (skupina) — francouzská hudební formace
 máma — biologický nebo sociální samičí rodič dítěte nebo potomka